Амик:

Персонаж
 Амик — в древнегреческой мифологии сын Посейдона, троянец, спутник Энея.
 Амик — персонаж древнегреческой мифологии, спутник Энея, брат Диора. Убит Турном. Сын Приама. (?). См. Список детей Приама.
 Амик — кентавр в древнегреческой мифологии.
 Амикус Кэрроу — персонаж мира Гарри Поттера.
 Бобр Амик — талисман Олимпийских Игр 1976 года в Монреале.

Фамилия
 Амик, Джордж (1924—1959) — американский автогонщик.
 Амик, Мэдхен (род. 1970) — американская актриса.
 Амик, Ред (1929—1995) — американский автогонщик, участник «Инди-500» в 1959-60 годах.

Водные объекты
 Амик (озеро, Канада) — озеро в округе Парри-Саунд, Онтарио, Канада. 
 Амик (озеро, Турция) — пресноводное озеро в провинции Хатай, Турция. 

Другое
 АМиК — телекомпания.
 (55576) Амик — астероид из группы кентавров, который был обнаружен 8 апреля 2002 году.